Der Schönjoch (umgangssprachlich: „Schönjöchl“) ist ein 2493 Meter hoher Berg in der Tourismusregion Serfaus-Fiss-Ladis.

Es führt eine Gondel mit dem Namen „Schönjochbahn“ von Fiss auf dem Berg.

Dinge, die nach dem Schönjoch benannt wurden 
 Schirmbar Schönjoch Fiss
 Schönjochabfahrt

Einzelnachweise 

Berg in Tirol
2000er
Berg in Europa
Fiss
Geographie (Bezirk Landeck)